Marko Pogorevc je lahko:
 Marko Pogorevc, bivši generalni direktor policije
 Marko Pogorevc, pripadnik Slovenske vojske